Songbird peut désigner :

 Songbird, un lecteur audio open source ;
 Songbird, chanson du groupe de rock anglais Oasis ;
 Songbird, personnage de fiction des Marvel Comics.
 Songbird, robot géant fictif dans BioShock Infinite
 Songbird est un album compilation posthume de la chanteuse Eva Cassidy, édité en 1998.
 Songbird, un cheval de course américain.
 Songbird un film américain d'Adam Mason sorti en 2020.

Homonymie de titre